Asia – brytyjska grupa muzyczna
 Asia – album grupy muzycznej Asia
 Asia – planetoida o numerze katalogowym 67
 Asia (Azja mniejsza) – łacińska nazwa Anatolii
 Asia - prowincja rzymska
 Asia (Azja, Asja) – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Asia (Azja, Asja) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid
 Asia – wieś w dystrykcie Famagusta, na Cyprze
 Asia – wieżowiec w Miami
 Asia – zdrobnienie imienia Joanna

Zobacz też 
 Asia Minor – francusko-turecka grupa muzyczna
 Asia Motors – koreański producent samochodów
 HMS „Asia” – nazwa okrętów Royal Navy
 Azja – strona ujednoznaczniająca